Каср-эль-Яхуд (,  — Замок евреев) — официальное название места крещения в долине реки Иордан на Западном берегу реки Иордан, на юго-востоке от Иерихона. Находится под управлением  и Министерства туризма Израиля как национальный парк.

Это одно из традиционных мест Крещения Иисуса Христа Иоанном Крестителем, согласно другой традиции — место крещения находится на восточном берегу и называется Эль-Махтас. Кроме того, это место часто называют местом, где израильтяне пересекли реку Иордан, а пророк Илия вознёсся на небеса.

Происхождение названия 
Находящийся рядом православный монастырь, принадлежащий Иерусалимской православной церкви имеет вид замка, а по преданию, именно здесь евреи пересекли реку Иордан. От этого произошло арабское название объекта — «Замок евреев».

История

Античность 
Рядом с Каср-эль-Яхуд находится древняя дорога и речной брод, соединяющий Иерихон и несколько библейских мест, таких как Мадаба, Нево и Via Regia.

После 1967 года 
До 1967 года это место, находящееся под контролем Иордании, посещали туристы и паломники. В ходе Шестидневной войны Израиль занял это место. В 1970-х годах доступ к месту был запрещен из-за его расположения в закрытой военной зоне. Проект по восстановлению был утверждён ещё во время празднования нового тысячелетия в 2000 году, однако был отложен из-за наводнения в 2003 году и интифады Аль-Аксы.

В 2000 году папа Иоанн Павел II провёл богослужение в частном порядке у реки в Каср-эль-Яхуд.

Место было открыто в 2011 году. До этого постоянно открытым местом крещения паломников на реке Иордан в Израиле был Ярденит.

Галерея

Примечания 

Крещение
Иордан
Региональный совет Мегилот-Ям-ха-Мелах